

Malem, une des quatre municipalités de Kosrae, un des États fédérés de Micronésie

Malem-Hodar, une commune rurale du Sénégal
 le département de Malem Hodar, l'un des 46 départements du Sénégal
 Malem Niani (Maleme Niani), une localité de l'est du Sénégal